Чемпіонат світу з шахів серед жінок 2018 — проходив з 2 по 23 листопада 2018 року в Ханти-Мансійську (Росія). У турнірі за нокаут-системою брали участь 64 шахістки.
Чемпіонкою світу стала китайська шахістка Цзюй Веньцзюнь, яка у фінальному поєдинку на тайбрейку перемогла росіянку Катерина Лагно з рахунком 5 — 3 (рахунок класичних партій 2 — 2).

Усі півфіналістки чемпіонату (Веньцзюнь, Лагно, Костенюк та Марія Музичук) кваліфікувалися на турнір претенденток 2019 року.

Формат турніру 
На всіх стадіях, крім фіналу та матчу за 3-тє місце, матчі складаються з 2 партій з контролем ФІДЕ (90 хвилин на 40 ходів, потім 30 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд на кожен хід, починаючи з першого), у випадку нічиєї після двох (у фіналі чотирьох) партій, наступного дня грається тай-брейк. Формат тай-брейка має такий вигляд:
 Дві швидкі партії з контролем 25 хвилин + 10 секунд на хід;
 Якщо після двох швидких партій матч знову закінчився внічию, ще дві швидкі партії (10 хвилин плюс 10 секунд на хід);
 Якщо і після цих двох партій рахунок нічийний, опоненти грають дві бліц-партії (5 хвилин плюс 3 секунди на хід);
 Якщо всі ці міні-матчі не виявлять переможця, то у вирішальній партії (Армагедон) білі отримують 5 хвилин, чорні — 4, з додаванням 3 секунд на кожен хід, починаючи з 61-го; нічия на користь чорних.

У фінальному матчі грають 4 партії з контролем ФІДЕ.

Призовий фонд 
Загальний призовий фонд становить —  доларів. Переможець отримує , фіналіст — , півфіналісти — по  доларів.

Календар 
Відкриття турніру — 2 листопада

Учасники 
Рейтинг шахісток станом на 1.10.2018 року.

  Цзюй Веньцзюнь, GM, 2561 (R)
  Гампі Конеру, GM, 2557 (PN)
  Катерина Лагно, GM, 2556 (E17)
  Анна Музичук, GM, 2555 (WC)
  Олександра Костенюк, GM, 2551 (WC)
  Олександра Горячкіна, GM, 2536 (E16)
  Марія Музичук, GM, 2533 (E17)
  Тань Чжун'ї, GM, 2527 (WC)
  Валентина Гуніна, GM, 2525 (R)
  Елізабет Петц, IM, 2513 (E16)
  Нана Дзагнідзе, GM, 2509 (E16)
  Харіка Дронаваллі, GM, 2500 (WC)
  Антоанета Стефанова, GM, 2490 (E16)
  Наталя Погоніна, WGM, 2485 (E17)
  Жансая Абдумалік, IM, 2482 (J17)
  Ніно Баціашвілі, GM, 2482 (PN)
  Ольга Гиря, WGM, 2479 (R)
  Чжао Сюе, GM, 2478 (R)
  Лейла Джавахішвілі, IM, 2475 (E16)
  Дінара Садуакасова, IM, 2470 (J16)
  Бела Хотенашвілі, GM, 2469 (E16)
  Лей Тінцзє, GM, 2468 (R)
  Моніка Соцко, GM, 2451 (E17)
  Анна Ушеніна, GM, 2451 (E16)
  Аліна Кашлінська, IM, 2447 (E17)
  Катерина Аталик, IM, 2445 (E16)
  Аліса Галлямова, IM, 2432 (E17)
  Ні Шицюнь, WGM, 2427 (Z3.5)
  Анастасія Боднарук, IM, 2423 (E16)
  Хоанг Тхань Чанг, GM, 2423 (E17)
  Йолянта Завадська, WGM, 2421 (E16)
  Ірина Круш, GM, 2417 (Z2.1)
  Інна Гапоненко, IM, 2409 (E17)
  Марина (Нечаєва) Гусєва, IM, 2409 (E17)
  Еліна Даніелян, GM, 2409 (E17)
  Сабріна Вега Гутьєррес, IM, 2404 (E16)
  Наталя Жукова, GM, 2403 (E17)
  Гулісхан Нахбаєва, WGM, 2394 (AS17)
  Дейзі Корі, WGM, 2391 (AM16)
  Гулрухбегім Тохірджонова, WGM, 2385 (Z3.4)
  Ліліт Мкртчян, IM, 2384 (E16)
  Юлія Швайгер-Найдіч, IM, 2375 (E16)
  Аніта Гара, IM, 2370 (E17)
  Во Тхі Кім Фунг, WGM, 2368 (Z3.3)
  Ана Матнадзе, IM, 2362 (E16)
  Чжу Цзінер, WIM, 2360 (Z3.5)
  Кароліна Лухан, IM, 2359 (Z2.5)
  Чжай Мо, WGM, 2351 (Z3.5)
  Кетеван Арахамія-Грант, GM, 2345 (E16)
  Падміні Рут, IM, 2338 (Z3.7)
  Бхакті Кулкарні, CM, 2314 (AS16)
  Сабіна-Франческа Фойшор, WGM, 2311 (Z2.1)
  Сопіко Хухашвілі, IM, 2301 (E16)
  Ерісбель Міранда Льянес, WIM, 2239 (AM17)
  Мобіна Алінасаб, WIM, 2205 (Z3.1)
  Інгрід Альяга Фернандес, WIM, 2194 (AM17)
  Сунь Фангху, WIM, 2183 (Z3.5)
  Шахенда Вафа, WGM, 2148 (AF)
  Майлі-Жаде Веллет, WIM, 2122 (Z2.2)
  Даніца Васкес, WIM, 2086 (Z2.3)
  Рані Хамід, WIM, 1909 (Z3.2)
  Джесс Нікі Фебруарі, WIM, 1893 (AF)
  Хайат Тубал, WIM, 1852 (AF)
  Катрін Хардеген, WFM, 1832 (Z3.6)

Шляхи відбору на турнір:

<small>
 WC: півфіналістки чемпіонату світу серед жінок 2016 року
 J16 та J17: Чемпіони молодіжного чемпіонату світу 2016 та 2017 років
 R: За рейтингом
 E16 та E17: Квота за підсумками індивідуального чемпіонату Європи 2016 та 2017 років
 AM: Квота за підсумками чемпіонату Америки

<small>
 AS16 and AS17: Квота за підсумками чемпіонату Азії 2016 та 2017 років
 AF: Квота за підсумками чемпіонату Африки 2017 року
 Z2.1, Z2.2, Z2.3, Z2.4, Z2.5, Z3.1, Z3.2, Z3.3, Z3.4, Z3.5, Z3.6, Z3.7: Представники зональних турнірів
 PN: Квота президента ФІДЕ

Результати

1-4 раунди

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Півфінали 
Півфінали, 15 — 17 листопада 2018 року

Фінал 
Фінал, 19 — 23 листопада

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт чемпіонату  
 Онлайн партій чемпіонату на chessbomb.com  
 Чемпіонат світу на chesspro.ru  
 Форум на chesspro.ru  

Чемпіонати світу із шахів серед жінок
Шахові турніри 2018
Шахи в Росії
2018 у Росії
Листопад 2018